Colin Edwards
  Jon Ekerold
  Toni Elias
  James Ellison
  Aleix Espargaró
  Pol Espargaró

E